Турнікет — пристрій, призначений для обмеження проходу людей.
 Турнікет — різновид джгута для тимчасової зупинки кровотеч.

Див. також 
 Турнік